Scott Walker har flere betydninger:

 Scott Walker (politiker) – Guvernør i Wisconsin
 Scott Walker (musiker) – amerikansk sanger
 Scott Walker (ishockey) – canadisk ishockeyspiller
 Scott Walker (instruktør) - newzealandsk instruktør